Военно-воздушные силы Египта (, Al-Qūwāt al-Gawwīyä al-Miṣrīyä) — один из видов Вооружённых сил Египта.

ВВС Египта были созданы 2 ноября 1930 года указом короля Фуада I. В 1937 году они были выделены в самостоятельный вид вооружённых сил. Египетская авиация принимала активное участие в арабо-израильских войнах. В 1950—1970-е годы на вооружении состояли главным образом самолёты советского производства. После разрыва отношений с СССР Египет начал закупать авиатехнику в США и Франции.

На 1989 год в ВВС Египта служило около 30 тыс. человек, на вооружении имелось более 500 боевых самолётов.

История 
В конце 1928 года парламент Египта предложил создать ВВС Египта.  Министерство войны Египта объявило, что ему нужны добровольцы для новой армии.  Более 200 египетских офицеров вызвались добровольцами, но в итоге только трое преуспели в прохождении строгих медицинских испытаний и технических осмотров.

Трое офицеров отправились в летную учебную школу № 4 ВВС на станции ВВС Абу-Суэйр возле Суэцкого канала, где они проходили подготовку на различных самолетах.  После окончания учёбы они отправились в Соединенное Королевство на специализированное обучение.

Создание

Боевое применение

Организационная структура

Пункты базирования 

1 Авиабаза Мерса-Матрух

2 Авиабаза Александрия

3- جانكليز 3 — Jinclaiz

4- جبل الباصور 4 — Mount Albassour

5- بيرما -طنطا 5 — Perma — Tanta

6 Авиабаза Эль-Мансура

7 Авиабаза Заказик

8 Авиабаза Бильбейс

9- الصالحية 9 — fitness

10- أبو صوير 10 — Abu Sawyer

11- القاهرة الدولي 11 — Cairo International

12- القاهرة غرب 12 — Cairo West

13- فايد 13 — Fayed

14- كوم أوشيم 14 — Kom Ushim

15- ألماظة (القاهرة شرق) 15 — Almaza (Cairo East)

16- وادي الجاندلي — القطامية 16 — Wadi Gaindlay — Katameya

17- إنشاص 17 — Inchas

18 Авиабаза Бени-Суэф

19 Авиабаза Эль-Минья

20 Авиабаза Хургада

21 Авиабаза Асуан

Боевой состав 
Сведения о боевом составе ВВС Египта взяты со страницы журнала Scramble.

Техника и вооружение

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Знаки различия

Примечания

Ссылки 
 ВВС Египта на странице Scramble.nl 
 ВВС Египта на странице Globalsecurity.org 
 История опознавательны знаков ВВС Египта 
 История ВВС Египта на странице Уголок неба
 Потери египетской авиации 

Вооружённые силы Египта
Египет